Соревнования Маккабиады 2017 по хоккею на траве прошли с 5 по 13 июля на стадионе Ха-Мошава в городе Петах-Тиква.
Было разыграно 2 комплекта медалей среди мужчин и женщин старше 18 лет.
На турнире участвовали сборные Израиля (мужчины и женщины), Нидерландов (мужчины и женщины), Австралии (мужчины), Германии (мужчины), США (женщины) и Аргентины (женщины).

Медали

Общий зачёт

Мужчины

Rosters 
 Israel
Greg Meyers
Yoni Anish
Elan Anish
Alexander Barash
Andreas Daye
Armenak Vanaian
Bob Rehorst
Igor Portnoy
Josef Schwarztuch
Larry Sherman
Leon Bakman	Male
Shmuel Salway
Tal Anish
Kirill Zelikman
Golan Shaul
Hakop Vanaian
Joel Merris
Ian Kur
 Australia
Adam Bogatin
Andrew Coleman
Ariel Wytwornik
Bryce Watson
Charles Hamilton
Dion Verstandig
Ethan Faifer
Jarred Grek
Jeremy Robin
Joel Hamilton
Marc Aarons
Mark Bloom
Shane Campbell
Simon Krampel

 Germany
Alexander Paffhausen
Arvid Arntz
Carl Frohriep
Charly Meijer
David Rosenzweig
Emil Wasserthal
Fabian Benjamin Blumenfeld
Hannes Rademacher
Justus Fiedler
Leonid Sachenko
Noah Stapper
Robert Erlbaum
Stanislav Sachenko
Thorben Rothe
Valentin Sachenko

 Holland
Benjamin Stibbe
Alexander Levie
Bram Löwenstein
Daniel De Vos
Dider Meijer
Duco Bakker
Ernst-Jan Van Grootel
Eytan Cortissos
Joel Mendels
Maxime Van Gelder
Philip Breitenstein
Sake Hermans
Sal Riani
Steven De Vos

Групповой этап

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Женщины

Rosters 
 Israel
Ailin Elgart
Amy Hilman
Einav Gold
Evangelina Perez
Julia Papushado
Kelila Freedman
Melody Najun
Michal Adar	Female
Nadia Milstein
Naomi Kern
Natali Lumainsky
Ronit Kantor
Sofia Brakin
Vera Miculitzki
Victoria Capeta

 Holland
Aniek De Graaf
Bina Koekoek
Chaja Anne Puck Klok
Ella Babila
Elya Pinto
Hannah Swaan
Leonie Kantor
Soesja Pinto
Sophie Klooster
Sydna Kohen
Teddy Klooster
Yael Goudsmit

 USA
Alexis Esbitt
Annie Artz
Briana Rubenstein
Camille Scheyer
Catherine Perlmutter
Celia Lewis
Chelsea Kramer
Kayla Devlin
Meredith Shifman
Olivia Harris
Rachel Gulotta
Renee Rosenblum
Rose Gorski	Female
Sarah Jane Weill
Taylor Stone
Yael Yonah

 Argentina
Bianca Laus
Delfina Liniado
Denise Segalis
Florencia Bursztyn
Jessica Walovnik
Julieta Fainboim
Maia Pustilnik
Micaela Yajnis
Michelle Segalis
Natali Kornblau
Nicole Kaufman
Sabrina Giaconi
Sabrina Malenky
Sol Slavsky
Tatiana Tabak
Valentina Di Palma

Групповой этап 

}}

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Сборная Австралии (мужская)
 Официальные результаты. Предварительный этап. Женщины
 Официальные результаты. Предварительный этап. Мужчины

Хоккей на траве
Хоккей на траве